Сарозеро — пресноводное озеро на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,8 км², площадь водосборного бассейна — 3,24 км². Располагается на высоте 184,5 метров над уровнем моря.

Форма озера неправильная треугольная. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из юго-западной оконечности Сарозера вытекает безымянный водоток, который, протекая через ряд проток и озёр, впадает в ручей Кодый, который, в свою очередь, впадает в реку Вадожку. Вадожка впадает в реку Тянуксу, впадающую в Оять, левый приток Свири.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015845.

Примечания 

Бассейн Ояти
Озёра Подпорожского района